Världsmästerskapet i basket 2010 kan vara:

Världsmästerskapet i basket för herrar 2010
Världsmästerskapet i basket för damer 2010